Нигер принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в десятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 5 спортсменов.

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Тхэквондо

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года